Steindamm steht für:

 eine gepflasterte Chaussee
 eine Hauptstraße im Hamburger Stadtteil St. Georg, siehe Steindamm (Hamburg)
 eine ehemalige Siedlung des Deutschen Ordens in Königsberg, Steindamm (Königsberg)
 einen Wohnplatz der Stadt Templin, siehe Steindamm (Templin)

Siehe auch:
 Steindämmer
 Steindammer Tor
 Steindammer Kirche